

Austria 
 Jessnitz – rzeka

Niemcy 
 Jeßnitz – dzielnica gminy Puschwitz w powiecie Budziszyn, w kraju związkowym Saksonia
 Jeßnitz (Anhalt) – dzielnica miasta Raguhn-Jeßnitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jasienica